Habsburg kan henvise til

Personer og slægter 
 Huset Habsburg - en uddød slægt (fyrstehus), der er udspaltet i
 Huset Habsburg-Laufenburg
 Huset Habsburg-Lothringen

Stednavne 
 Habsburg (borg) - en borg i det nuværende Schweiz
 Habsburg (kanton) - en kanton i Schweiz.

Lande og territorier 
 Habsburgske Arvelande
 det habsburgske monarki
 Habsburg-Spanien